Toyo Engineering Corporation
Toyo Tire & Rubber Company, een Japanse bandenproducent 
Toyo (Kochi), een gemeente in de Japanse prefectuur Kochi. 
Toyo (Ehime), een voormalige stad in de Japanse prefectuur Ehime. 
Toyo (provincie)
Toyo (materiaal), gelakt rijstpapier waarvan strohoeden gevlochten worden